Luminal bezeichnet

 Phenobarbital, ein Medikament (Antikonvulsivum) 
 eine Brustkrebsart, siehe Brustkrebs#Molekulare_Tumorklassifikation

Luminal steht für

 Luminal (Album), Album des britischen Elektro-Duos Sounds From The Ground
 Luminal (Film), italienischer Spielfilm von Andrea Vecchiato
 Luminal (Lied), ein Lied der schwedischen Elektro-Gruppe Covenant
 Luminal (Roman), Roman von Isabella Santacroce aus dem Jahr 1998 
 Luminal Records, Postpunk-Schallplattenlabels aus Providence, Rhode Island

 siehe auch
 Lumen (Biologie)
 Luminol